Ruppin steht für:

Orte:
 Alt Ruppin, Ort im Land Brandenburg
 Kfar Ruppin, Kibbuz in Israel
 Neuruppin, Stadt im Land Brandenburg

Burgen:
 Burg Ruppin, auch Planenburg, deutscher Burgstall im Land Brandenburg
 Slawenburg Ruppin, slawischer Burgstall im Land Brandenburg

Landschaften, Territorien, Verwaltungseinheiten:
 Ruppiner Land, auch Land Ruppin, Grafschaft Ruppin, historische Landschaft in Brandenburg
 Herrschaft Ruppin, auch Land Ruppin, Grafschaft Ruppin, um 1214 bis 1524
 Kreis Ruppin, auch Landkreis Ruppin, Ruppinscher Kreis, Land Ruppin, Grafschaft Ruppin, 1524–1952
 Kreis Neuruppin, auch Landkreis Neuruppin, 1952–1993
 Landkreis Ostprignitz-Ruppin, seit 1993

Bahnhöfe:
 Bahnhof Neuruppin, Land Brandenburg

Familien und Personen:
 Lindow-Ruppin, Adelsgeschlecht
 Arthur Ruppin (1876–1943), deutsch-israelischer Soziologe und Zionist
 Walter Ruppin (1885–1945), deutscher Mediziner und Mitglied des Reichstages (NSDAP)

Siehe auch:
 (1443) Ruppina, Asteroid